Время Мечтать — альбом вокалиста группы «Мечтать» Олега Горшкова. Пластинка была выпущена на лейбле Navigator Records 28 февраля 2010 года.

История создания 

После конфликта с продюсером Александром Шульгиным в 1999 году группа вынуждена была прекратить своё существование, так как все права принадлежали Шульгину, а Горшков оставил музыкальную деятельность и ушёл в «глухое подполье».

А в 2008 году на сайте Одноклассники.ru его нашли поклонники группы, просившие вернуться в музыку. В том же году был собран новый состав, прошло несколько концертов в московских клубах, после чего объявлено о скором выходе нового альбома, который так и не вышел в 90-е.

Список композиций 
Агент 00
Анна уезжает
Волшебный ключик
Голубое дно
Королева
Луна
Розовый сок
Телефон
Тянемся друг к другу
Успокойся
Чувства
Весна

Рецензии 

 — пишет Денис Ступников на сайте KM.RU.

 — пишет Андрей Бухарин в журнале Rolling Stone.

 — пишет Алексей Анциферов на сайте Наш НеФормат.

Примечания

Ссылки 

Дебютные альбомы 2010 года